Glückseligkeit steht für:

 eine Form des Empfindens von Glück
 Glückseligkeit (Roman), Roman von Zülfü Livaneli aus dem Jahr 2002
 Glückseligkeit (Film), Dokumentarfilm von Vitali Manski aus dem Jahr 1996
 die türkische Partei der Glückseligkeit, siehe Saadet Partisi

Siehe auch:
 Seligkeit